Mirošničenko je priimek več oseb:
 Pavel Petrovič Mirošničenko, sovjetski general
 Silvio Mirošničenko, hrvaški gledališki ustvarjalec

Ruski priimki